Centre Dramàtic de la Generalitat, centre de producció de teatre de la Generalitat de Catalunya
 Centro Dramático Galego, centre de producció de teatre de la Xunta de Galícia
 Centristes de Galícia, partit polític històric de Galícia
 Costume Designers Guild, societat nord-americana dels profesionals de vestuari cinematogràfic que lliura anualment uns prestigiosos premis
 Centre de gravetat, punt d'aplicació de les forces de gravetat que actuen sobre un sistema físic
 Trastorn congènit de la glicosilació (del nom en anglès Congenital Disorder of Glycosylation), malaltia congènita que afecta la glicosilació de les proteïnes
 CDG també és el codi IATA de l'Aeroport de París-Charles de Gaulle, a França